Хоу Чжихуей (,  18 березня 1997) — китайська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Азії.

Результати

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Китайські важкоатлетки
Китайські олімпійські чемпіони
Китайські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики
Чемпіони Азії з важкої атлетики
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Олімпійські чемпіони з важкої атлетики